Juno:
 Juno — старейшее из зарегистрированных и находящихся в эксплуатации судов с возможностью ночёвки.
 Juno Reactor — британский музыкальный коллектив.
 Юнона () — по одной из классификаций, род растений семейства Ирисовые (); в других классификациях рассматривается как подрод  рода Ирис ().
 «Юнона» () — автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера.
 JUNO () — нейтринный телескоп строящийся в Китае, функционирование должно начаться в 2021 году.

См. также 
 Юнона (значения)
 Джуно